Свириденко:
 Свириденко Вадим Васильович (* 1973) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Свириденко Володимир (* 1942) — український маляр.
 Свириденко Денис Борисович (* 1981) — доктор філософських наук, професор.
 Свириденко Наталія Петрівна — головний лікар Полтавської обласної клінічної інфекційнїо лікарні ; заслужений лікар України.
 Свириденко Наталія Сергіївна (* 1946) — народна артистка України, доцент, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
 Свириденко Олександр Олександрович (* 2004) — майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон України, призер чемпіонатів Європи та світу.
 Свириденко Павло Олексійович (1897—1971) — український зоолог
 Свириденко Сергій Іванович — український іконописець.
 Свириденко Юлія Анатоліївна (* 1985) — українська діячка.

Примітки 

Українські прізвища